Gillett se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jan Bevington Gillett
 John Montague Gillett